Алексе́й Ива́нович Зава́ров (4 (17) марта 1917, село Коломенское — 21 января 2003, Киев, Украина) — советский и украинский , кандидат архитектуры. Член-корреспондент Академии искусств Украины, народный архитектор Украинской ССР (1984), Заслуженный строитель Украинской ССР (1969), Заслуженный строитель Узбекской ССР, Заслуженный строитель Венгерской Народной Республики, лауреат Государственной премии Украинской ССР в области науки и техники (1982).

Биография 
Родился  17 марта 1917 года в селе Коломенском (Московская область, Россия).

В 1935 году окончил Московский строительный техникум.

Во время Великой Отечественной войны работал в Магнитогорске на строительстве треста «Магнитострой».

В 1948 году окончил Киевский государственный художественный институт. С 1962 года по 1964 год работал руководителем архитектурной мастерской института «Киевпроект». В 1964—1986 годах работал директором «КиевЗНИИЭП». В 1973 году был редактором издания «КиевЗНИИЭП. Общественные здания». В 1982 году написал статью «Творческое содружество» в журнале «Строительство и архитектура».

Умер 21 января 2003 года в Киеве.

Проекты 
 Дворец спорта в Киеве (1960; в соавторстве с архитектором М. И. Гречина).

Публикации 
Автор более 30 книг.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (1981);
 Орден Трудового Красного Знамени (1977);
 Народный архитектор Украинской ССР (1984);
 Заслуженный строитель Украинской ССР (1969);
 Заслуженный строитель Узбекской ССР;
 Заслуженный строитель Венгерской Народной Республики;
 Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники (14.12.1982);
 Диплом 3-й степени участника конкурса «Проект-76» за разработку проекта 9, 12, 16-этажных блок-секций панельно-блочных жилых домов;
 Диплом за сотрудничество во время подготовки ХХІІ олимпиады 1980 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Заваров Алексей Иванович.
 Жизненный и творческий путь архитектора А. И. Заварова.

Заслуженные строители Узбекской ССР